Франсиско де Асис Леон Богислао де Грейфф Ойслер (; ,  — , ) — колумбийский поэт, журналист, музыковед, дипломат.

Биография 
Прадед поэта, инженер и географ Карлос Сехисмундо де Грейфф (1793—1870) в 1826 переселился в Колумбию из Швеции. Будущий поэт окончил лицей в Медельине, поступил в горный институт Национального университета, курса не кончил: в 1913 был исключён за бунтарские выходки. В том же году участвовал в манифестации и схватке с консерваторами на площади Сан-Игнасио в Медельине.

Активный член литературной группы Los Panidas (1914—1915), дебютировал на страницах одноимённого журнала. В 1915 переехал в Боготу, поступил на юридический факультет столичного университета. Один из организаторов литературной группы Новые () (1925). Преподавал литературу в Национальном университете (1940—1945), историю музыки — в консерватории Боготы.

Младший брат — музыковед Отто де Грейфф (1903—1995), племянник — Хорхе Ариас де Грейфф (род. 1922), инженер, астроном и историк.

Похоронен на Центральном кладбище Боготы.

Творчество 
Последовательный и непреклонный авангардист, создал собственную поэтическую вселенную неисчислимых форм и масок, представленную творчеством множества поэтов-гетеронимов, среди которых — Лео де Грис, Гаспар де Нюи (Ночной Гаспар) и др.

Книги 
 Tergiversaciones (1925)
 Cuadernillo poético (1929)
 Libro de Signos (1930)
 Variaciones alrededor de nada (1936)
 Prosas de Gaspar (1937)
 Semblanzas y comentarios (1942)
 Fárrago (1954)
 Bárbara Charanga (1957)
 Bajo el signo de Leo (1957)
 Nova et vetera (1973)
 Libro de relatos (1975)

Признание 
Национальная поэтическая премия (1970), тогда же был выдвинут кандидатом на Нобелевскую премию. Главная аудитория Национального университета в Боготе после смерти поэта была названа его именем.

Публикации на русском языке 
 [Стихи]//Поэзия Латинской Америки. М.: Художественная литература, 1975, с. 271—274 (Библиотека всемирной литературы)
 Под знаком Льва / Пер. и предисл. С. Гончаренко. — М.: Художественная литература, 1986
 [Стихи]// Поэзия Колумбии. М.: Художественная литература, 1991, с. 93-127 ()

Примечания

Литература 
 Hernández de Mendoza C. La poesía de León de Greiff. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, 1974
 Rossardi O. León de Greiff: una poética de vanguardia. Madrid: Playor, 1975
 Valoración múltiple sobre León de Greiff/Arturo Alape, ed. Santafé de Bogota : Ed. Fundación Universidad Central, 1995
 Caro Mendoza H. La música en la poesía de León de Greiff. Bogotá: Asociación Nacional de Música Sinfónica ; Ministerio de Cultura, 2005
 Vásquez J. El gran viaje atávico: Suecia y León de Greiff. Medellín: Tambor Arlequín, 2006
 Macías Zuluaga L.F., Velásquez Velásquez M. Glosario de referencias léxicas y culturales en la obra de León de Greiff. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT; Alcaldía de Medellín, 2007

Ссылки 
 
 Биографический фильм на Youtube
 Романсы и песни на стихи Леона де Грейффа
 Стихи online

Поэты Колумбии
Авангардизм
Музыковеды Колумбии
Похороненные на Центральном кладбище Боготы
Выпускники Национального университета Колумбии